Томас Грин ( или Greene):
 Томас Грин (около 1461—1506) — английский рыцарь.
  (1609—1651) — колониальный губернатор провинции Мэриленд.
  (1814—1864) — американский военный, бригадный генерал армии КША.
 Грин, Томас (род. 1999) — австралийский каноист, олимпийский чемпион.
 Грин, Томас Хилл (1836—1882) — британский философ. См. также